Göhr ist der Familienname folgender Personen:

 Marlies Göhr (* 1958), deutsche Leichtathletin und Olympiasiegerin
 Ulrich Göhr (* 1953), deutscher Fußballspieler

Göhr ist ein Ortsteil in der niedersächsischen Gemeinde Schnega

Siehe auch:
 Goehr
 Gör
 Gehr
 Gohr (Begriffsklärung)